Josephville bezeichnet
 Josephville (Missouri), Dorf im St. Charles County im US-Bundesstaat Missouri
 Josephville (Neuseeland), Ort in Neuseeland